Лос Ехидос има више значења:

 Лос Ехидос (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Ехидос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику